Suécia
Língua sueca 
Suecos — povo da Suécia
Sueca (jogo de cartas)
Sueca (Espanha) — município da província de Valêncai, Espanha

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística